A 2023-as FIA Formula–2 bajnokság a sorozat hetedik versenyszezonja. A Formula–1 betétfutamaként bonyolítják le. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szervezi és szankcionálja. A nyílt karosszériás formulaautó-sorozatok közül a második legnívósabb, közvetlen a Formula–1 utánpótlás-sorozataként funkcionál. A bajnokságban résztvevő összes csapat ugyanazt a karosszériát, a Dallara F2 2018-at használja.

Tesztek

Csapatok és versenyzők 
Az alábbi csapatok és versenyzők vesznek részt a bajnokságban. Minden nevező a Dallara F2 2018-as modelljével és a Mecachrome V6-os turbómotorjával teljesíti a kiírást. A sorozat hivatalos gumibeszállítója az olasz Pirelli.

Átigazolások

Csapatváltások 
  Dennis Hauger; Prema Racing pilóta → MP Motorsport pilóta
  Enzo Fittipaldi; PHM Racing by Charouz pilóta → Rodin Carlin pilóta
  Frederik Vesti; ART Grand Prix  pilóta → Prema Racing pilóta
  Clément Novalak; MP Motorsport pilóta → Trident Racing pilóta
  Roy Nissany; DAMS pilóta →  PHM Racing by Charouz pilóta
  Amaury Cordeel; Van Amersfoort Racing pilóta → Virtuosi Racing pilóta
  Richard Verschoor; Trident Racing pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta
  Jehan Daruvala; Prema Racing pilóta → MP Motorsport pilóta

Újonc pilóták 

  Oliver Bearman; Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta → Prema Racing pilóta
  Arthur Leclerc; Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta → DAMS pilóta
  Kush Maini; Formula–3 bajnokság, MP Motorsport pilóta → Campos Racing pilóta
  Brad Benavides; Formula–3 bajnokság, Rodin Carlin pilóta → PHM Racing by Charouz pilóta 
  Roman Staněk; Formula–3 bajnokság, Trident Racing pilóta → Trident Racing pilóta 
  Zane Maloney; Formula–3 bajnokság, Trident Racing pilóta → Rodin Carlin pilóta 
  Jak Crawford; Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta → Hitech Pulse-Eight pilóta 
  Isack Hadjar; Formula–3 bajnokság, Hitech Grand Prix pilóta → Hitech Pulse-Eight pilóta 
  Victor Martins; Formula–3 bajnokság, ART Grand Prix pilóta → ART Grand Prix pilóta

Visszatérő pilóták 

  Juan Manuel Correa; Formula–3 bajnokság, ART Grand Prix pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta

Távozó pilóták 
  Felipe Drugovich; MP Motorsport pilóta → Formula–1, Aston Martin tesztpilóta
  Logan Sargeant; Rodin Carlin pilóta → Formula–1, Williams Racing pilóta
  Marcus Armstrong; Hitech Grand Prix pilóta → IndyCar, Chip Ganassi Racing pilóta
  Liam Lawson; Rodin Carlin pilóta → Super Formula, Team Mugen pilóta
  David Beckmann; Van Amersfoort Racing pilóta → Formula–E, TAG Heuer Porsche teszt- és tartalékpilóta
  Calan Williams; Trident Racing pilóta → GT World Challenge Europe, WRT pilóta
  Olli Caldwell; Campos Racing pilóta → Hosszútávú-világbajnokság, Alpine pilóta
  Szató Marino; Virtuosi Racing pilóta → Európai Le Mans-széria, LMP2 - United Autosports
  Jüri Vips; Hitech Grand Prix pilóta → ?
  Tatiana Calderón; PHM Racing by Charouz pilóta → ?

Csapatváltozások 
 A 2023-as szezontól a Charouz Racing System csapatát a német PHM Racing veszi át az F2 illetve F3-as sorozatban is. Ezentúl PHM Racing by Charouz csapatként folytatják.
 A Carlin Motorsport új befektetői miatt Rodin Carlin néven folytatja.
 A Hitech Grand Prix szponzori szerződést kötött a Pulse-Eight nevű céggel, ezért az alakulat Hitech Pulse-Eight néven folytatja.
 A Virtuosi Racing és az Invicta Watch Group hosszútávra szóló strartégiai partnerség szerződést kötött egymással, így ettől a szezontól Incivta Virtuosi Racing néven versenyeznek.

Szabályváltozások 
A Formula 2-es és Formula 3-as autók 55%-os fenntartható üzemanyaggal fognak futni a 2023-as szezonban. A bajnokságok ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében a tervek szerint a 2027-es szezonig a 100%-ban fenntartható üzemanyag használatát tervezik.

Versenynaptár 
Az előzetes rekordhosszúságú 14 versenyhétvégéből álló kalendáriumot 2022. november 1-jén jelentették be.

Eredmények

Összefoglaló

Versenyzők 

Megjegyzés:

 † – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok 

Megjegyzés:

 † – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Megjegyzések 

  - Brad Benavides amerikai-spanyol-guatemalai pilóta, de amerikai licenccel versenyez.

Jegyzetek

További információk 
 A Formula–2 hivatalos honlapja

Formula2
Formula–2-es szezonok